Sprint mężczyzn rozgrywany w ramach biegów narciarskich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 odbył się 11 lutego na kompleksie narciarsko-biathlonowym „Łaura” w Krasnaja Polana. Zawodnicy rywalizowali techniką dowolną.

Mistrzem olimpijskim został Norweg Ola Vigen Hattestad. Drugie miejsce zajął Szwed Teodor Peterson, a na trzecim miejscu uplasował się jego rodak – Emil Jönsson.

Terminarz

Tło

Wyniki

Kwalifikacje

Ćwierćfinały 
 Ćwierćfinał 1

 Ćwierćfinał 2

 Ćwierćfinał 3

 Ćwierćfinał 4

 Ćwierćfinał 5

Półfinały 
 Półfinał 1

 Półfinał 2

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014